Schroffen ist

 Schroffen (Gemeinde Großschönau),  eine Katastralgemeinde in Niederösterreich, siehe Großschönau (Niederösterreich)
 Schroffen (Bad Reichenhall), ein Flurname sowie eine ehemalige Gaststätte mit Enzianbrennerei in Bad Reichenhall
 ein Begriff in der Heraldik, siehe Dreiberg